Fader har flere betydninger:

 Familie (menneske) – den mandlige forælder
 Gud Fader – en af de tre personer i Treenigheden indenfor Kristendom

Se også
 Fader vor – en kristen bøn
 Rigs vandring – hvor Fader ikke er far til Jarl

Flertydige
 Far
 Patriark